Germogli di fagiolo mungo – un vegetale utilizzato in gastronomia asiatica
Germogli di soia – un vegetale utilizzato in gastronomia coreana